Schenker:

 Heinrich Schenker
 Michael Schenker (* 1955, Sarstedt, okręg Hildesheim), niemiecki gitarzysta rockowy
 Michael Schenker Group, niemiecka grupa rockowa, powstała w 1980
 Rudolf Schenker (* 1948, Hanower), niemiecki gitarzysta, założyciel rock owego zespołu Scorpions
 Liga Schenker, nazwa w latach 2005–2015 rozgrywek ligowych w piłce siatkowej o mistrzostwo krajów bałtyckich
 Liga Schenker (2009/2010)
 Liga Schenker (2010/2011)
 McAuley Schenker Group, rockowy zespół powołany do życia w 1986 roku
 Z zespołem Mc Auley Schenker Group
 DB Schenker, niemieckim przedsiębiorstwem logistycznym o globalnym zasięg
 DB Schenker Rail
 DB Cargo Polska, polska firma z Zabrza zajmująca się przewozami kolejowymi i wydobyciem piasku
 DB Schenker Rail (UK) Ltd.
 DB Schenker Rail Spedkol, polski przewoźnik kolejowy